Бюсеэ́ль () — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент коммуны — Кальвадос. Входит в состав кантона Бальруа. Округ коммуны — Байё.

Код INSEE коммуны — 14111.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 382 человека.

Экономика 
В 2010 году среди 243 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 176 были экономически активными, 67 — неактивными (показатель активности — 72,4 %, в 1999 году было 72,5 %). Из 176 активных жителей работали 168 человек (93 мужчины и 75 женщин), безработных было 8 (4 мужчины и 4 женщины). Среди 67 неактивных 21 человек были учениками или студентами, 30 — пенсионерами, 16 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Бюсеэль 

Коммуны департамента Кальвадос